Haïm Lensky (aussi Hayyim Lenski ; 1905-1942 ou 1943), poète et traducteur juif russe de langue hébraïque ;
 Richard Lenski (1956-), biologiste américain ;
 Robert W. Lenski (1926-2002), scénariste américain.

Voir aussi